ЛПС может означать:
 Липополисахарид;
 Литниково-питающая система в литейном деле.